Изно́с может означать:
 Износ — уменьшение стоимости основных средств в экономике.
 Износ — разрушение поверхности твёрдого тела.